Martin Gottfried Weiss -  komendant obozów koncentracyjnych Neuengamme, Majdanek i Dachau
 Martin Weiss - dowódca formacji Ypatingasis būrys podczas zbrodni w Ponarach